Bedingin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bedingin, Lamongan, by, 
 Bedingin, Ponorogo, by, 
 Bedingin, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar